Die Liste der Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1947 enthält alle Spieler, die in der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1947 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Białystok setzte in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei Łódź zehn Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 75 Spieler zum Einsatz, von denen 35 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbester Spieler war Jan Gadaliński (Łódź) mit 8 Punkten aus 9 Partien, je 7 Punkte erreichten Antoni Jurkiewicz, Henryk Szapiel (beide Pomorze), Edward Arłamowski und Alfred Tarnowski (beide Kraków), wobei Jurkiewicz acht Partien spielte, die übrigen Genannten je neun. Mit Jan Piechota, Stanisław Kwapisz und Konstanty Wróblewski (alle Łódź) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielten Piechota und Kwapisz je fünf Partien, Wróblewski eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Łódź

Pomorze

Kraków

Katowice

Warszawa

Cieszyn

Poznań

Wrocław

Szczecin

Białystok

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei szachypolskie.pl

Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1947
Schach 1947